Warnant steht für:

 Warnant (Namur), ein Ort in der belgischen Provinz Namur

Warnant ist der Familienname folgender Personen:

 Léon Warnant (1919–1996), belgischer Romanist und wallonischer Schriftsteller